Plaats in Indonesië
 Dawuhan (Kademangan), is een bestuurslaag in het regentschap Blitar van de provincie Oost-Java
 Dawuhan (Banyumas), is een bestuurslaag in het regentschap Banyumas van de provincie Midden-Java
 Dawuhan (Krejengan), is een bestuurslaag in het regentschap Probolinggo van de provincie Oost-Java
 Dawuhan (Madukara), is een bestuurslaag in het regentschap Banjarnegara van de provincie Midden-Java 
 Dawuhan (Padamara), is een bestuurslaag in het regentschap Purbalingga van de provincie Midden-Java
 Dawuhan (Poncokusumo), is een bestuurslaag in het regentschap Malang van de provincie Oost-Java
 Dawuhan (Purwoasri), is een bestuurslaag in het regentschap Kediri van de provincie Oost-Java
 Dawuhan (Sirampog), is een bestuurslaag in het regentschap Brebes van de provincie Midden-Java
 Dawuhan (Talang), is een bestuurslaag in het regentschap Tegal van de provincie Midden-Java
 Dawuhan (Trenggalek), is een bestuurslaag in het regentschap Trenggalek van de provincie Oost-Java
 Dawuhan (Wanayasa), is een bestuurslaag in het regentschap Banjarnegara van de provincie Midden-Java